Río de piedra o río piedra puede hacer referencia a:

 Río de piedra, accidente geográfico formado por acumulaciones de bloques de piedra y rocas de distinto tamaño;
 Río Piedra, llamado en su tramo alto río de San Nicolás, es un río de España, un afluente del río Jalón, a su vez afluente del río Ebro;
Río Piedra, asentamiento rural concentrado de la provincia de Matanzas, municipio de Colón, también llamado Río Piedras y Caserío de Río Piedra.

Otros 
 Río Piedras,